Rouffiac-des-Corbières é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Aude. Estende-se por uma área de 16,04 km².

Demografia

Comunas de Aude